Гнилое озеро может обозначать:

 Гнилое озеро — озеро Сасык в Крыму.
 Гнилое озеро — озеро Сасыкколь в Казахстане.

См. также

 Сасыккуль (значения)
 Гнилое
 Сасык (значения)